

Ключе — гміна в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Ключе — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ключе — село в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства